Ortigueira (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Ortigueira (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña